

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 6 podstawowych
 Zielone – część wsi Julków w woj. lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Zielone – osada w woj. lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Zielone – część wsi Przewale w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tyszowce
 Zielone – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród 
 Zielone – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka 
 Zielone – kolonia w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów
 Zielone – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany
 Zielone – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Świętajno

Inne 
 Zielone – poprzednia nazwa wsi Zielone Ludowe
 Zielone (Zełene) – wieś na Ukrainie w rejonie wierchowińskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Zielone – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Pierszaje.

Zobacz też 
 Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie, Zielone Królewskie, Świerże Zielone, Jezioro Zielone